Глинкин — русская фамилия.

Известные носители:

 Глинкин, Антон Владимирович (род. 1988) — хоккеист.
 Глинкин, Борис Николаевич (род. 1961) — гиревик.
 Глинкин, Сергей Григорьевич (1921—2003) — Герой Советского Союза.

 Глинкина, Аграфена Ивановна (1897/1898—1973) — русская народная певица.
 Глинкина, Лидия Андреевна (1930—2019) — педагог-русист, доктор филологических наук, профессор.
 Глинкина, Светлана Павловна (1954—2019) — российский экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель наук РФ.